Fonte – sinonimo di sorgente d'acqua
Fonte – in storiografia, documento o manufatto del passato prodotto intenzionalmente dall'uomo
Fonte – in diritto, l'insieme degli elementi, scritti o non scritti, che giustificano il diritto applicato in un determinato contesto
Fonte – in tipografia, il tipo di carattere
Fonte – comune italiano in provincia di Treviso
Fonte – nome proprio di persona italiano femminile
Fonte – concetto del fumetto Quarto Mondo

Persone 
Marcello Fonte - attore italiano

Altri progetti